La competició de dobles masculins fou una de les quatre proves del programa de tennis als Jocs Olímpics de Barcelona de 1992. La competició es realitzà al Centre Municipal de Tennis Vall d'Hebron de Barcelona sobre terra batuda.

Hi participaren 32 parelles de comitès nacionals diferents.

Classificació

Caps de sèrie 

  John Fitzgerald / Todd Woodbridge 
  Jakob Hlasek / Marc Rosset 
  Sergio Casal / Emilio Sánchez 
  Wayne Ferreira / Piet Norval 

  Paul Haarhuis / Mark Koevermans 
  Boris Becker / Michael Stich 
  Javier Frana / Christian Miniussi 
  Omar Camporese / Diego Nargis

Quadre

Fase final

Part alta

Secció 1

Secció 2

Part baixa

Secció 3

Secció 4

Enllaços externs 
 Quadre doble masculí a Barcelona 1992 a ITF 
 Quadre doble masculí a Barcelona 1992  a sports-reference 

Masculi Doble
La Vall d'Hebron